Litzlhof bezeichnet

Litzlhof (Gemeinde Lendorf), ehemaliger Herrensitz, Landwirtschaftsschule in Lendorf, Kärnten
Litzlhof (Gemeinde Mittersill), Rotte in Mittersill, Land Salzburg
Siehe auch:
 Litzelhof